Велика Аркана Тарота има 22 карте, а само име „Велика Аркана“ се примењује само када се карте употребљавају у езотеричне сврхе. Карте „Велике Аркане“ су обележене бројевима од 0 до 21 и то римским бројевима. 

Карте, или ламе „Велике Аркане“ одражавају звездани свет, број, слово и имају своје тачно утврђене симболичке принципе. Свака карта - лама има три аспекта:
Астролошки
Симболички
Бројни и алфабетски
У називу сваке карте „Велике Аркане“ је садржана сва симболика карте, а слика није само илустрација имена већ одражава њен потпуни астрални карактер.

Види још
Тарот
Мала Аркана

Спољашње везе 

Тарот карте - Иконографија

Тарот

ko:타로#메이저 아르카나